Авіакомпанії Ісландії — авіаційні підприємства, що зареєстровані в Ісландії.

Див. також 
 Аеропорти Ісландії

Примітки

Посилання